2-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 12 по 15 июля 2001 года на стадионе имени Иштвана Дьюлаи в Дебрецене (Венгрия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1984 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 1335 атлетов из 166 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 34 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2001 года
Спорт в Венгрии в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Чемпионаты мира в Венгрии